Reise signifie voiyage en allemand

Patronyme 

 Jay Reise (né en 1950), compositeur allemand
 Leo Reise, joueur canadien de hockey sur glace

Voir aussi 
 Reise nach Jerusalem - Kudüs’e seyahat
 Reise, Reise Tour, tournée de Rammstein faisant suite à l'album Reise, Reise
 Paris ist eine Reise wert, téléfilm allemand
 Meine Reise von 1962 bis heute, compilation de Nana Mouskouri